Kotabumi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kotabumi (kabupatenhuvudort i Indonesien), Lampung, 
 Kecamatan Kotabumi, distrikt, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar